Stefano D'Aste (Genova, 1974. február 26. –) olasz autóversenyző, jelenleg a túraautó-világbajnokság résztvevője.

Pályafutása

Túraautó-világbajnokság 

2005 óta vesz részt a túraautó-világbajnokságon. 2005-ben három győzelmet szerzett a gyári csapatoktól külön értékelt, független versenyzők értékelésében. A belga verseny második futamán abszolút másodikként ért célba. Végül az összetett értékelést a tizennyolcadik, míg a privátok értékelését a harmadik helyen zárta.

2006-ban újfent harmadik lett a független versenyzők értékelésében.

A 2007-es szezonban honfitársával, Luca Rangonival volt harcban a bajnoki címért. Abszolút pontot ez évben sem sikerült szereznie, azonban megnyerte a privátok bajnokságát. A 2008-as és a 2009-es szezonban is több győzelmet szerzett, ám nem sikerült megvédenie bajnoki címét. Mindkét évben a harmadik helyen végzett.

2010-ben a Proteam Motorsport alakulatával, Sergio Hernández csapattársaként vesz részt a túraautó-világbajnokság futamain.

Eredményei

Túraautó-Európa-bajnokság 

Eredménylista

Túraautó-világbajnokság 

Eredménylista

További információk 
 Hivatalos honlapja

1974-ben született személyek
Élő személyek
Olasz autóversenyzők
Genovaiak